Дэвид Литч Смелли (Дэйв) Броди (, ) — британский и шотландский хоккеист (хоккей на траве), вратарь. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 
Дэйв Броди родился 29 мая 1910 года в британском городе Баррхед в Шотландии.

Первоначально занимался футболом, также действовал на позиции вратаря. Играл в хоккей на траве за «Бэбкок энд Уилкокс» из Ренфру.

Дебютировал в сборной Шотландии по хоккею на траве в 1947 году в 37-летнем возрасте.

В 1948 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 5 матчей, пропустил 4 мяча от сборной Индии. Капитан индийцев Кишан Лал высоко оценил игру Броди в финале, назвав его самым замечательным вратарём, против которого он когда-либо играл.

В течение карьеры провёл за сборную Шотландии 17 матчей.

Умер в июне 1996 года в британском городе Глазго в Шотландии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года